Marc Chevalier peut désigner :
 Marc Chevalier (1896-1976), haut fonctionnaire français ;
 Marc Chevalier (1920-2013), chanteur français.